Abbaye de La Clarté-Dieu peut désigner :
 Abbaye de La Clarté-Dieu,  Haute-Garonne (Occitanie) ;
 Abbaye de La Clarté-Dieu,  Indre-et-Loire (Centre-Val de Loire).